Обесценение актива
 Обесценение активов (IAS 36)

Бухгалтерский учёт